Le  d'armée est une grande unité de l'Armée française pendant la guerre franco-allemande de 1870. Au , le  d'armée fait partie de l'Armée du Rhin et le  de l'Armée de Châlons.

Chefs du  d’armée 
  : Maréchal de Mac-Mahon
  : Général Ducrot

Composition

Références 

Corps d'armée français
Corps, 1